C11  peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS C11, un sous-marin de Classe C de la Royal Navy ;
 HMS Liverpool (C11), un croiseur léger de Classe Town de la Royal Navy.

Sciences 

Médecine
 tumeur maligne  du rhinopharynx, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 La nébuleuse de la Bulle dans la constellation de Cassiopée, notée C11 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber Mercedes C11, une voiture de course de l'écurie suisse et allemande Team Sauber Mercedes.

Transports 
Automobiles
 Avions Voisin C11, une automobile du constructeur français Avions Voisin ;
 Leapmotor C11, un modèle du constructeur chinois Leapmotor.

Moto
 BSA C11, une moto du constructeur britannique Birmingham Small Arms Company.

Voir aussi 
 CXI
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Code